ADG steht für:
 Air Driven Generator, siehe Ram-Air-Turbine
 Akademie Deutscher Genossenschaften, das Weiterbildungsinstitut der genossenschaftlichen Banken und Unternehmen
 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
 Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung, siehe Deutsche Glaubensbewegung
 Art Directors Guild, US-amerikanische Gewerkschaft von Film- und Fernsehschaffenden
 Auslandsvertretung der deutschen Gewerkschaften, einem Zusammenschluss im Exil lebender deutscher Gewerkschaftsfunktionäre während der NS-Zeit
 Automatisches Druckgelieren, ein Aushärteverfahren für Gießharze, siehe Vergussanlage #Automatisches Druckgelieren (ADG)
 Flughafen Lenawee County, Flughafen in Adrian (Michigan), Lenawee County, Michigan (IATA-Code)

AdG steht für:
 Alliance de Gauche, ein Wahlbündnis in der französischsprachigen Schweiz 
 Archiv der Gegenwart, ehemalige periodische Publikation zu Politik und Wirtschaft, erschien von 1931 bis 2004

adg steht für:
 Antekerrepenhe (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte, Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien

Abkürzung